

Dans la Bible 
 , fils d'Abraham et de Ketourah
 Zimri, fils de Yehoadda ou Yara et descendant du roi Saül
 Zimri, fils de Salou de la tribu de Siméon
 Zimri, fils de Zérah et petit-fils de Juda
 Zimri, roi d'Israël et fils de Baasa

Autres personnes 
 Zimrî-Lîm, roi de Mari

Lieu géographique 
 Zimri, lieu géographique

Références